2 miejscowości w Polsce:
 Skrzany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Skrzany – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dolice